

Međurepublička liga - Zapad

Međurepublička liga - Sjever

Međurepublička liga - Jug

Međurepublička liga - Istok  

Za sada je nepoznato koliko je klubova ušlo u MRL - Istok, najvjerojatije nedostaju imena još tri kluba.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori  
  

 

 

1988-89
 3